Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare.
Si laurea campione di questo torneo Grigor Dimitrov che ha battuto in finale Kevin Anderson con il punteggio di 7-61, 3-6, 7-65.

Teste di serie 

 David Ferrer (quarti di finale, ritirato per infortunio all'adduttore sinistro)
 Andy Murray (semifinale)
 John Isner (primo turno)
 Grigor Dimitrov (campione)

  Kevin Anderson (finale)
  Gilles Simon (quarti di finale)
  Ernests Gulbis (quarti di finale)
  Vasek Pospisil (primo turno)

Qualificati 

  Tim Smyczek (primo turno)
  Alejandro Falla (primo turno)

  Stéphane Robert (primo turno)
  David Goffin (secondo turno)

Wild Card 

  Tigre Hank (primo turno)
  Miguel Ángel Reyes Varela (primo turno)

  Marcos Baghdatis (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2014
ATP World Tour 2014